Bottentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bottentjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Bottentjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (14,9 ha)
Bottentjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,74 ha)
Bottentjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (39,4 ha)
Bottentjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Bottentjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn